Czarnocin ist der Name folgender Orte in Polen:
 Czarnocin (Powiat Kazimierski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Kazimierski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Czarnocin (Powiat Piotrkowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Piotrkowski, Woiwodschaft Łódź
 Czarnocin (Dobre), Dorf im Powiat Miński, Woiwodschaft Masowien
 Czarnocin (Radzanów), Dorf im Powiat Białobrzeski, Woiwodschaft Masowien
 Czarnocin (Strzegowo), Dorf im Powiat Mławski, Woiwodschaft Masowien
 Czarnocin, deutsch Scharnosin, Dorf im Powiat Strzelecki, Woiwodschaft Oppeln
 Czarnocin (Piątnica), Dorf im Powiat Łomżyński, Woiwodschaft Podlachien
 Czarnocin (Skarszewy), Dorf im Powiat Starogardzki, Woiwodschaft Pommern
 Czarnocin (Stepnica), Dorf im Powiat Goleniowski, Woiwodschaft Westpommern